Заболотская — женская форма русской фамилии . Может также быть топонимом.
 Заболотская, Калерия Александровна (род. 1934) — историк, педагог, архивист.
 Заболотская, Любовь Сергеевна (род. 1956) — советская лыжница, вице-чемпионка мира 1982 года.

Топоним